BIK fait notamment référence à :
  ;
 , un gène humain.

bik fait notamment référence à :
 langues bicol, selon le code des langues ;
 .bik, une extension de fichier Bink vidéo.

 Elisabeth Bik (1966-), microbiologiste néerlandaise, consultante en intégrité scientifique.